Gamet steht für:

 Gamet, Geschlechts- oder Keimzelle
 GAMET, Flugwettervorhersage
 Lac Gamet, See in Kanada 
 Montagne de Gamet (1252 m), Berg in Frankreich  

Namensträger
 Laurent Gamet, (* 1973), französischer Rechtsanwalt und Hochschullehrer
 Kenneth Gamet (1903–1971), US-amerikanischer Drehbuchautor 
 Pierre Gamet (1944–2012), französischer Toningenieur